Фильм Форсаж:

 Форсаж (фильм, 1992) () — американская телевизионная драма с Лорой Дерн в главной роли.
 Форсаж (фильм, 2001, США) () — американская боевик с Вином Дизелем и Полом Уокером в главных ролях.
 Форсаж (фильм, 2001, Россия) — российский документальный фильм об истории создания отечественной палубной авиации и Тимуре Апакидзе.

См. также 
 Двойной форсаж
 Тройной форсаж: Токийский дрифт
 Форсаж 4